Марион Хенсель, также Марион Хензель, собственно Марион Акерманн (, 12 февраля 1949, Марсель — 8 июня 2020) — бельгийский кинорежиссёр, актриса, сценарист, продюсер.

Биография и творчество 
Начинала как киноактриса (снималась, среди прочего, у Аньес Варда). Изучала во Франции искусство мима, цирковое искусство, в Бельгии — актёрское искусство. Занималась в студии Ли Страсберга в Нью-Йорке. Сняла в 1970-х годах несколько короткометражных лент.

Избранная фильмография

актриса 
  — Путаница / Palaver
  — Берта / Berthe
  — Одна поет, другая нет / L’une chante, l’autre pas

актриса, режиссёр и сценарист 
  — Постель / Le Lit

режиссёр и сценарист 
  — Маэстро / Il maestro (по роману Марио Сольдати)

продюсер, режиссёр и сценарист 
  — Пыль / Dust (по роману Дж. М. Кутзее «В сердце страны», Серебряный лев Венецианского МКФ за лучший режиссёрский дебют)
  — Варварские свадьбы / Les Noces barbares (по одноимённому роману Яна Кеффелека)
  — На земле и на небе / Sur la terre comme au ciel (по книге Жако Ван Дормаля, номинация на Хрустальный глобус МКФ в Карловых Варах)
  — Между злом и синим морем / Between the Devil and the Deep Blue Sea (номинация на Золотую пальмовую ветвь Каннского МКФ, премия Экуменического жюри Каннского МКФ)
  — Карьер / The Quarry (Большая премия обеих Америк на Монреальском МКФ)
  — Облака: Письма сыну / Clouds: Letters to My Son (документальный)
  — Шорох песка / Si le vent soulève les sables (номинация на Золотую раковину Сан-Себастьянского МКФ, специальное упоминание Сан-Себастьянского МКФ)
  — Чёрный океан / Noir océan
  — Нежность / La Tendresse

продюсер 
  — Почти ничего / Presque Rien
  — Зимняя жара / 25 degrés en hiver
  — Ад / L’Enfer
  — Цирк Колумбия / Cirkus Columbia (номинация на Оскар в категории: Лучший фильм на иностранном языке)

Признание и награды 
Пять номинаций и семь наград на различных международных конкурсах. Женщина года в Бельгии (1987).

Примечания

Ссылки 
 

Кинорежиссёры Бельгии